Палага́й — деревня в Юкаменском районе Удмуртии, административный центр Палагайского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 156 м над уровнем моря.

Улицы:
 Детсадовская
 Клубная
 Лесная
 Луговая
 Новая
 Родниковая
 Центральная
 Массив школьный

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 459 человек (2007). В деревне работают дошкольное учреждение и средняя школа.

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района